El Jícaro poderá ser:

 El Jícaro, El Progreso, cidade da Guatemala
 El Jícaro, Nueva Segovia, cidade da Nicarágua
 El Jícaro, Veracruz, cidade do México

Desambiguações de topônimos